Konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 – został rozegrany 20 lutego. Kwalifikacje odbyły się 19 lutego na skoczni Whistler Olympic Park w Whistler. Mistrzem olimpijskim po raz czwarty w karierze został Simon Ammann. Srebro wywalczył Adam Małysz i był to jego czwarty medal olimpijski. Zaś debiutujący na ZIO Gregor Schlierenzauer zdobył brązowy medal. Obrońca tytułu z 2006 roku Thomas Morgenstern był piąty.

Kwalifikacje

Konkurs 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010